La California puede hacer referencia a:

La California fracción geográfica italiana perteneciente al municipio de Bibbona, provincia de Livorno.
La California barrio de la ciudad de San José, Costa Rica.
La California, estación de la Línea 1 del metro de Caracas, Venezuela.
La California, cerro en el estado de Barinas, Venezuela.